Halloy-lès-Pernois
Halloy (Oise)
Halloy (Pas-de-Calais)

Desambiguações de topônimos